Sant'Eutimio il Grande abate, 20 gennaio
 Sant'Eutimio di Tărnovo, 20 gennaio
 Sant'Eutimio di Alessandria martire, 5 maggio
 Sant'Eutimio l'Atonita, 13 maggio
Sant'Eutimio Sincello patriarca di Costantinopoli, 5 agosto
 Sant'Eutimio Anacoreta, 11 novembre
 Sant'Eutimio di Sardi vescovo e martire, 11 marzo